Raphictis (Рафиктис — „игласта ласица”) је изумрли род плацентални сисара, из изумрле потпородице Didymictinae унутар изумрле породице Viverravidae, који је у периоду касног палеоцена настањивао подручје Сјеверне Америкe.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Raphictis.

Временска распрострањенст рода Raphictis унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Didymictinae

Референце 

Viverravidae
Изумрли сисари Северне Америке